Cathala ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Cathala (* 1963), französischer Spieleautor
 Charles Cathala (1914–1996), französischer Politiker
 Frédéric Cathala (* 1962), französischer Schriftsteller
 Laurent Catalha (* 1947), französischer Politiker
 Pierre Cathala (1888–1947), französischer Politiker

Siehe auch:
 Catala
 Català